Марко Порције Катон Старији
 Марко Порције Катон Млађи